Сейнос-де-Кампос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 36,10 км². Население — 267 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида